Constantijn XI Palaiologos Dragases (1404-1453), laatste keizer van Byzantium (1449-1453)
Constantijn XI Laskaris (1170-1205), titulair keizer van Byzantium (1204-1205)